Het Engelse woord voor kathedraal
Cathedral (verhalenbundel), een verhalenbundel van de Amerikaanse schrijver Raymond Carver
Cathedral (verhaal), het titelverhaal uit die bundel
Cathedral (band), een metalband uit Coventry, Engeland
Cathedral (film), een Amerikaanse film uit 2002
Cathedral City, een stad in de Amerikaanse staat Californië
The Cathedral (Katedra), een Poolse korte animatiefilm uit 2002